Love's Labor Lost – cortometraggio del 1899 prodotto dall'American Mutoscope Company
 Love's Labor Lost – film del 1911 diretto da Arthur Hotaling
 Love's Labor Lost – film del 1920 diretto da Vernon Stallings
 Love's Labor Lost – film del 1926 diretto da Richard Smith